HR je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Hrvaško.
 ISO 639 za hrvaščino

Glej tudi 

Kratice